Лахно Володимир Олексійович (1925 — ?) — новатор виробництва, майстер сталеплавильного цеху. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання; лавреат Сталінської премії.
 Лахно Дмитро Олексійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» II ступеня

Примітки